Municipio de Gray puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gray (condado de Lonoke, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lonoke.
 Municipio de Gray (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Gray (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Gray (condado de White, Illinois), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Gray (condado de Pipestone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pipestone.
 Municipio de Gray (condado de Greene, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Greene.